Шерил Чейз: Чейз, Шерил (род. 1956) — американская активистка.
 Чейз, Шерил (род. 1958) — американская актриса
 (род. 1953) — американский политик.